Auditing è un termine che in genere fa riferimento ad un processo di valutazione pianificata, indipendente e sistematica di un sistema, prodotto, attività, ecc. Si tratta di un concetto di assicurazione qualità.

Audit è l'output dell'auditing nel contesto generale di cui sopra
Auditing (Scientology) – procedura utilizzata in Scientology